Lídio Benvenuti Júnior (São Paulo, 10 de abril de 1947 – São Paulo, 30 de janeiro de 2013), mais conhecido pelo pseudônimo Nenê Benvenuti, foi um instrumentista, baixista e compositor brasileiro.

Baixistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Músicos do estado de São Paulo
Músicos de rock
Naturais da cidade de São Paulo